Houston Street – ulica w Nowym Jorku
 Houston Street – stacja metra w Nowym Jorku